Présilly kan syfta på:
 Présilly, Haute-Savoie
 Présilly, Jura